Хироси Накадзима (, 16 мая 1928, Тиба, Япония — 26 января 2013, Пуатье, Франция) — японский врач и общественный деятель, Генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения (1988—1998).

Биография 
Окончил Медицинский университет Токио (東京医科大学) и Парижский университет. Специализировался в области нейрофармакологии.

 1974 г. — научный сотрудник ВОЗ, отвечал за вопросы фармакологии,
 1976 г. — назначен главой департамента лекарственной политики, сыграл важную роль в разработке Концепции незаменимых лекарственных препаратов,
 1978—1988 гг. — директор Западно-Тихоокеанского регионального отделения ВОЗ,
 1988—1998 гг. — генеральный директор ВОЗ. При этом США и другие западные страны выступали против его кандидатуры. При переизбрании в адрес Японии раздавались обвинения, что она «купила» голоса развивающихся стран обещаниями высоких должностей в Исполнительном комитете ВОЗ и обещаниями финансирования определённых программ. В ответ Япония обвинила США в проведении дезинформационной кампании. В период его руководства произошел также публичный конфликт с тогдашним главой программы ВОЗ по СПИДу Джонатаном Манном, завершившийся отставкой последнего. Среди достижений Накадзимы называют запуск многих новых программ, в первую очередь глобальной программе по иммунизации детей от полиомиелита.

Примечания

Ссылки 
 https://www.nytimes.com/2013/01/29/world/asia/hiroshi-nakajima-leader-of-world-health-organization-dies-at-84.html?_r=1&
 http://www.zeit.de/1993/16/tote-fische-bei-der-who

Генеральные директора ВОЗ
Выпускники вузов Японии
Выпускники Парижского университета